The Jealous Husband – film del 1910 diretto da Fred Rains
 The Jealous Husband – film del 1911 diretto da D.W. Griffith e Henry Lehrman